Kanuti steht für:
 Kanuti River, einen Fluss in Alaska
 Kanuti National Wildlife Refuge, ein Naturschutzgebiet in Alaska
 Kanuti Lake, einen See in Alaska
 Kanuti Canyon, eine Schlucht in Alaska

Kanuti ist der Familienname folgender Personen:
 Arap Sum Kanuti (* 1934), kenianischer Langstreckenläufer